Single numer jeden w roku 1989 (Japonia)
 Single numer jeden w roku 1989 (USA)